300, година по календару
 300 — Битка код Термопила, филм из 2006.
 300 (број)